kanton Annonay-Nord, een kanton van het Franse departement Ardèche
 kanton Annonay-Sud, een kanton van het Franse departement Ardèche